Drake Hotel (New York), een voormalig hotel in New York
 Drake Hotel (Chicago), een hotel in Chicago met monumentstatus